

Бетмен 
 Готем — вигадане місто, в якому відбувається дія історій про Бетмена.
 Готем — телесеріал на основі персонажів DC Comics.

Топоніми 
 Готем — населений пункт в США, штат Вісконсин.
  — населений пункт в Англії, графство Ноттінгемшир.
  — населений пункт в Бельгії, провінція Лімбург.
 Готем — гора в Австралійських Альпах, штат Вікторія.

Інше 
 Готем — американська кінопремія.

Див. також 
 Обід у кав'ярні «Готем» — оповідання американського письменника Стівена Кінга.